Большо́е Хо́ново — деревня в составе Заводскослободского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Малое Хоново, Коцни, Будовля, Заводская Слобода.

История

Российская империя 
В 1883 основано народное училище (на 1894 — 31 мальчик и 1 девочка).

См. также 
 Заводскослободский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района